Bronisław Sikorski (1880–1934) – generał brygady Wojska Polskiego
 Bronisław Sikorski (1885–1937) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego